Kondenzace (též kondensace) je termín z latiny používaný ve významu:
 zahuštění, zhuštění (např. kondenzované mléko)
 Kapalnění – změna skupenství z plynného na kapalné
 Kondenzace (chemie) – reakce organických sloučenin, jejímž produktem je větší molekula a nízkomolekulární sloučenina

Reference

Externí odkazy